Die Abkürzung Publ. steht für:
 Publikation

Die Abkürzung publ. steht für:
 publicarum, z. B. in Rerum publicarum (rer. publ.)
 publiziert

PUBL